Йонас Олдер Винд (; ) — датский футболист, нападающий клуба «Вольфсбург» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Отец Йонаса, Пер — известный профессиональный футболист и тренер.

Клубная карьера

«Копенгаген» 
Винд — воспитанник клуба «Копенгаген». 22 февраля 2018 года в поединке Лиги Европы против испанского «Атлетико Мадрид» Йонас дебютировал за основной состав. 28 февраля в матче против «Хобро» он дебютировал в датской Суперлиге. 18 апреля в поединке против «Ольборга» Йонас забил свой первый гол за «Копенгаген». В 2019 году он помог клубу выиграть чемпионат.

Винд прекрасно начал сезон 2019/20, забив мячи в первых трёх матчах против «Оденсе», «Орхуса» и «Хорсенс». 6 августа 2019 года Винд забил пенальти в стиле Паненки на том же стадионе, что и оригинальная Паненка, заставив вратаря повернуться вправо и отправив мяч высоко в середину ворот. Таким образом, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА результат матча завершился ничьей 1:1 между «Црвена звездой» и «Копенгагеном». В своих первых 42 матчах за «Копенгаген» во всех турнирах он забил двенадцать мячей и отдал семь результативных передач.

5 августа 2020 года Винд забил два мяча в победном матче со счётом 3:0 против чемпионов Турции «Истанбул Башакшехира» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.

«Вольфсбург» 
31 января 2022 года перешёл в немецкий «Вольфсбург». Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Карьера в сборной 
В 2016 году в составе юношеской сборной Дании Винд принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Швеции и Англии.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Дании Винд принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Австрии и Сербии.

Достижения 
Командные

«Копенгаген»
 Чемпионат Дании по футболу — 2018/2019

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Вольфсбург»